Arin est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1942-2004), réalisateur de film turc

Prénom
 (née en 1999), chanteuse sud-coréenne
 (née en 1987), personnalité de l'Internet et animateur américain
 (né en 1987), joueur turc de basket-ball

 (née en 1992), joueuse américaine de football

Toponyme

Arin, village du Vayots Dzor

Voir aussi
Arine, ancienne langues paléo-sibériennes

Homonymie de prénom